Махао́н:
 Махаон — дневная бабочка из семейства парусников;
 Махаон — в древнегреческой мифологии знаменитый врач, сын Асклепия;
 (3063) Махаон — троянский астероид Юпитера.
 «Махаон» — российское издательство, входящее в группу «Азбука-Аттикус».